Давидюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Давидюк, Георгий Петрович (1923—2020) — белорусский социолог, профессор.
 Давидюк, Евгения Ивановна (род. 1981) — русская сэйю и певица.
 Бандера-Давидюк, Владимира Андреевна (1913—2001) — украинская общественно-культурная деятельница, участница национально-освободительного движения.